Seck peut désigner :

Patronyme

 Abdoulaye Seck (1992-), footballeur sénégalais
 Aïssata Seck (1980-), personnalité politique française
 Amadou Seck (1950-), peintre sénégalais
 Anna Ngoulou Seck (1984-), escrimeuse sénégalaise
 Assane Seck (1919-2012), géographe et ministre sénégalais
 Awa Marie Coll Seck (1951-), médecin et femme politique sénégalaise
 Bakary Seck (19?-), officier général sénégalais
 Boubacar Kambel Seck (1966-), footballeur sénégalais
 Cheikh Seck (1958-), footballeur sénégalais
 Cheick Tidiane Seck (1953-), musicien malien
 Combe Seck (1995-), céiste sénégalaise
 Coumba Gawlo Seck (1972-), chanteuse sénégalaise
 Diatta Seck (1953-), artiste plasticien sénégalais
 Djénéba Seck (1970-), chanteuse et comédienne malienne
 Douta Seck (1919-1991), acteur sénégalais
 Ibrahim Seck (1938-1997), comédien français d'origine sénégalaise
 Ibrahima Seck (1989-), footballeur sénégalais
 Idrissa Seck (1959-), homme politique sénégalais
 Jean-Pierre Seck (1973-), producteur, éditeur et journaliste musical français
 Khadidiatou Seck (1967-), judokate sénégalaise ;
 Madjiguène Seck (1990-), kayakiste sénégalaise ;
 Magatte Seck (1983-), karatéka sénégalaise ;
 Maïmouna Ndoye Seck (1962-), mathématicienne et femme politique sénégalaise
 
 Mamadou Seck (19?-), officier sénégalais
 Mamadou Seck (1947-), homme politique sénégalais
 Mamadou Seck (1979-), footballeur sénégalais
 Mamadou Mansour Seck (19?-), officier général sénégalais
 Mame Seck Mbacké (1947-2018), femme de lettres sénégalaise
 Mansour Seck (1955-), musicien sénégalais
 Marie-Jeanne Seck (1994-), judokate sénégalaise
 Nago Seck (19?-), réalisateur et journaliste sénégalais
 Oumar Seck (1946-2010), comédien sénégalais
 Ousmane Seck (1938-2018), homme politique sénégalais
 Papa Abdoulaye Seck (1955-), homme politique et scientifique sénégalais
 Pathé Seck (1945-), officier supérieur et homme politique sénégalais 
 Ramatoulaye Seck, femme politique sénégalaise
Sonna Seck (1985-), musicienne guinéenne
 Thione Seck (1955-2021), chanteur sénégalais, père de Wally Seck
 Wally Seck (1985-), chanteur sénégalais, fils de Thione Seck

Toponyme

Seck, ville allemande du Westerwald en Rhénanie-Palatinat

Patronyme sénégalais